Blissenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Blissenbach (1941–2010) deutscher Tenor, Musiker, Autor und Komponist

Blissenbach ist ein Ortsname:
Blissenbach (Kürten), der gemeinsame Name der Ortschaften Unterblissenbach, Oberblissenbach und dem Blissenbacher Hof in Kürten, Nordrhein-Westfalen.